Okręty US Navy o nazwie USS "Hampton":
 Pierwszy , występujący także jako USS "Hampton" (SP-3049), był holownikiem. W służbie w latach 1918-19.
 Drugi  był okrętem transportowym. W służbie w latach 1945–46.
 USS PCS-1386 był okrętem patrolowym. W służbie w połowie XX wieku.
  jest okrętem podwodnym. Do służby wszedł w 1993.
Zobacz też
 był jednostką patrolową, trałową i pomocniczą. W służbie w latach 1917-19.

Hampton